Заручевье — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 58 километрах на север от города Вельска, между рекамии Устья и Вага, близ озера Воскресенское. Ближайшие населённые пункты: на юге село Воскресенское, на севере деревня Брюховская.
 Часовой пояс

Население

История 
Деревня указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «1995» как «Село Воскресенское(Кузнецовское)». Насчитывала 8 дворов, 31 жителя мужского пола и 57 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в селе уже 12 дворов, 34 мужчины и 43 женщины. В административном отношении село входило в состав Воскресенского сельского общества Воскресенской волости Шенкурского уезда.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»